Naked puede referirse a:
 Naked, película de 1993, dirigida por Mike Leigh.
 Naked, película de 2017, dirigida por Michael Tiddes.
 Naked, canción de Dev.
 Naked, tipo de motocicleta.
 Naked, álbum de Talking Heads.
Naked, canción de Ava Max.